Spiegelbeeld (reflectie), de reflectie in een spiegelend object
 Spiegelbeeld (nummer), een nummer van Willeke Alberti